CXM est un code qui peut faire référence à :
 Camaxilo, en Angola, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CXM est aussi une abrévaition qui peut faire référence à :
 Calexium, une société française de production de matériel informatique de pointe.

Code IATA des aéroports